Jacobijeva matrika lahko opredeljuje:
 Jacobijeva matrika in determinanta gladke preslikave med Evklidskimi prostori ali gladkimi mnogoterostmi
 Jacobijev operator (Jacobijeva matrika), tridiagonalna simetrična matrika, ki se pojavlja v teoriji ortogonalnih polinomov